Francis Tregian peur désigner : 

 Francis Tregian « l'ancien » (1548-1608), récusant catholique anglais
 Francis Tregian « le jeune » (1574-1619), musicien anglais, fils du précédent.